Zavičajno društvo Virovitičana u Zagrebu je društvo koje okuplja Virovitičane koji žive u Zagrebu.

Društvo njeguje i promovira različita kulturna događanja povezana s Viroviticom, virovitičkim umjetnicima i Virovitičanima koji stvaraju u Zagrebu. Predstavljaju se likovni umjetnici,glazbenici, književnici i drugi, kao i njihova djela. Pozivaju se i profesionalci u kulturi. Društvo se redovito okuplja jednom mjesečno.

Povijest Društva 

Društvo je utemeljeno sedamdestih godina prošlog stoljeća, točan podatak nije poznat. Osamdesetih godina se društvo neredovito sastajalo, na različitim mjestima, te godišnjim sastancima na kojima su povremeno gostovali virovitički tamburaši. Najaktivniji predsjedniik Društva je bio Dragutin Doppler, a djelovao je i Ivan Pavlović te Emil Pokupić.

Nakon Domovinskog rata, poslije 1995. godine, javljaju se želje za obnovom kluba. Uz pomoć virovitičkog Likovnog kluba 'Nikola Trick' i svesrdnog zalaganje profesora dr.sc. Dragutina Feletara, u prostorijama Međimurskog zavičajnog društva održana je Izložba virovitičke slikarice Bernarde Idžojtić Na otvaranju izložbe, 19. ožujka 1999., okupilo se preko stotinu zagrebačkih Virovitičana i osnažilo ideju za ponovnim okupljanjem Društva.

Veliku i nezamjenjivu ulogu u osnivanju, registriranju i pokretanju današnjeg Društva pripada profesoru Mirku Kovačeviću.
Njegovim entuzijazmom društvo se ustalilo u sadašnjim prostorijama u Zvonimirovoj ulici, a njegovom dobrom povezanošću s kulturnjacima, i u kvalitetnom kulturnom programu na mjesečnim susretima.

Djelovanje Društva 

Danas se Društvo redovito sastaje svake treće srijede u mjesecu, osim ljeti. Svaki satanak ima osmišljen program, najčešće vezan uz Viroviticu i Virovitičane.
Raznovrsni, kvalitetni i zanimljivi predavači otkrivaju kulturne osobine Grada, više ili manje poznate.

Redovito se održavaju izložbe članova Likovnog kluba Nikola Trick, a posebno veselo je i svakogodišnje gostovanje, u božićno vrijeme, virovitičkih tamburaša tzv. 'Oldtajmera'.

Spomenimo neka predavanja koja su održana u Društvu: predstavljanje časopisa 'Zavičaj', glasnika ogranka Matice hrvatske Virovitica; predavanje o obitelji Pejačević,nekadašnjim vlasnicima Dvorca Pejačević; predstavljanje knjige 'Virovitičanka u Zagrebu' autorice Sandre Pocrnić Mlakar; predstavljane knjige notnih zapisa i tekstova „Izabrane skladbe“ dr. Marijana Jergovića  ; predstavljanje Strip festivala 'Framafu' .

Aktivnosti društva možete pratiti i na društvenim mrežama.

Izvori i bilješke 

http://www.virovitica.net/knjiga-predstavljena-i-u-virovitici/7848/
http://www.muzejvirovitica.hr/vijesti/93/ 
http://blog.vecernji.hr/barinic/files/2009/02/framafu-vodic02.jpg

Vanjske poveznice 

 Gradski muzej Virovitica
 Matica hrvatska 
 Društvene mreže

Virovitica
Hrvatske udruge